Harry Gerstad – montatore statunitense, figlio di Merritt B. Gerstad
 Merritt B. Gerstad – direttore della fotografia statunitense, padre di Harry Gerstad